Andrea Russotto – calciatore italiano
Mario Russotto – vescovo cattolico italiano